Palau kan som auktorsförkortning betyda:

 Pedro Palau
 Antonio Palau y Verdera

Robotskapade auktorsförkortningar